La lista dei Marjaʿ (pl. marājiʿ) comprende i nominativi dei Grandi Ayatollah (Āyatollāh al-ʿUẓmā) e Marjaʿ al-taqlīd sciiti duodecimani. Il Marjaʿ al-taqlīd fornisce l'interpretazione autentica dei dati coranici e di Sunna (ossia sciaraitici) ed è incaricato della raccolta e della distribuzione delle imposte religiose (zakat e khums).

Marjaʿ al-taqlīd del passato

Dal 350 H./960 d.C.
Qui di seguito sono ricordati gli ʿulamāʾ che hanno vissuto dal 350 H. circa, equivalente al 960 d.C.:

Dal 351 H./961 d.C. al 1200 H./1785 d.C.
Di seguito sono ricordati gli ʿulamāʾ che hanno trascorso la maggior parte della loro vita tra il 350 H. circa, equivalente al 961 d.C., e il 1200 H./1785 d.C.:

Tra il 1201 H./1786 d.C. & il 1300 H./1883 d.C. 
Di seguito gli ʿulamāʾ che hanno vissuto tra il 1201 H./1785 d.C. e il 1300 H./1883 d.C.:

Tra il 1301 H./1884 d.C. e il 1400 H./1980 d.C.
Di seguito gli ʿulamāʾ che hanno vissuto tra il 1301 H./1884 d.C. e il 1400 H./1980 d.C.:

Dopo il 1400 H./1980 d.C.
Di seguito i nomi degli ʿulamāʾ che hanno vissuto dopo il 1400 H./1980 d.C.:

Note

Voci correlate 
Marja' al-taqlid
Marja' al-taqlid viventi
Ijtihad
Ayatollah

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayatollah
Sciismo
Duodecimani